Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Pegasus, в честь мифологического крылатого коня Пегаса, и один был отменен.

 HMS Pegasus — корабль-шлюп; спущен на воду в 1776; затонул через год.
 HMS Pegasus — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1779; продан в 1816.
 HMS Pegase — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1782; превращен в плавучую тюрьму в 1799; продан в 1815.
 HMS Pegasus — деревянная винтовая канонерская лодка типа Cormorant; заказана в 1861; отменена в 1863.
 HMS Pegasus — шлюп типа Doterel; спущен на воду в 1878; продан в 1892.
 HMS Pegasus — крейсер типа Pelorus; спущен на воду в 1897; потоплен в 1914 в Занзибаре крейсером SMS Königsberg.
 HMS Pegasus — гидроавианосец; спущен на воду в 1917; продан на слом в 1931.
 HMS Pegasus — первый в мире авианосец специальной постройки; вступил в строй как HMS Ark Royal; переименован в Pegasus в 1934; продан в 1946; превращен в сухогруз; зарегистрирован под Панамским флагом; переименован в Anita I; продан на слом в 1950.
 HMS Pegasus — модернизированный авианосец типа Unicorn; заказан, присвоено название в 1944; отменен до закладки.

См. также 
  — два корабля ВМС США